Santa María Xadani kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa María Xadani, San Miguel del Puerto, ort, Oaxaca, 
 Santa María Xadani (kommun), Oaxaca,